Teorema de Descartes sobre quatre circumferències mútuament tangents
 Teorema de Descartes sobre el defecte angular total
 Regla dels signes de Descartes